Lisowski steht für:
 Lisowski (Adelsgeschlecht), polnisches Hochadelsgeschlecht

Lisowski ist der Familienname folgender Personen:
 Franciszek Lisowski (1876–1939), polnischer Geistlicher, Bischof von Tarnów
 Jack Lisowski (* 1991), englischer Snookerspieler
 Rainer Lisowski, deutscher Politik- und Wirtschaftswissenschaftler
 Reginald Lisowski (1926–2005), US-amerikanischer Wrestler, bekannt unter dem Kampfnamen „The Crusher“

Siehe auch:
 Lisowsky
 Lissowski